Ксения Долгова:
* Долгова, Ксения Владимировна (род. 2004) — российская футболистка.
 Долгова, Ксения Ивановна (1913—1984) — звеньевая колхоза, Герой Социалистического Труда.